Pilgrim může být:
osoba
 Pilgrim (pasovský biskup) – pasovský biskup v 10. století
 Pilgrim (kolínský arcibiskup) – kolínský arcibiskup
též počeštěně
 Pelhřim (olomoucký biskup)
sídlo
 Pilgrim (Michigan) – osada v Michiganu
jiné
 Pilgrim (album, Barry McGuire) – album hudebníka Barryho McGuira z roku 1983
 Pilgrim (album, Eric Clapton) – album hudebníka Erica Claptona z roku 1998